Hula chess é uma nova variante do jogo de xadrez em que as partidas são disputadas em um tabuleiro suspenso, enquanto as enxadristas dançam com bambolês.

Ligações externas 
 

Variantes do xadrez